Cucayo puede referirse a:

 Cucayo, barrio de la localidad española de Dobres.
 Cucayo o cucallo, denominación usada en la costa Caribe de Colombia para la costra de arroz que se adhiere al caldero al preparar arroz cocido.
 Provisiones para un viaje.